V28 ou V.28  peut faire référence à :
 Motocycliste blessé dans une collision dans un accident de transport, sans collision, d’après la classification internationale des maladies ;
 V.28, une recommandations UIT-T concernant les caractéristiques électriques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres